Whitfield má více významů:
 Andy Whitfield (1972–2011), velšský herec
 Lynn Whitfieldová (* 1953), americká herečka
 Mal Whitfield (1924–2015), americký atlet
 Mark Whitfield (* 1967), americký kytarista
 Maurice Whitfield (* 1973), český basketbalista amerického původu
 Norman Whitfield (1940–2008), americký hudební skladatel a producent
 Simon Whitfield (* 1975), kanadský triatlonista  
 Trent Whitfield (* 1977), kanadský lední hokejista 
 Whitfield Diffie (* 1944), americký kryptograf
 Whitfield County, okres v americkém státě Georgie

Anglická příjmení